Федик Богдан Миколайович (1919—1945) — хорунжий УПА.
 Федик Ігор Іванович (*1948) — науковий співробітник Центру досліджень визвольного руху, заслужений учитель України.
 Федик Михайло Миронович (*1950) — український архітектор
 Федик Ольга Станіславівна (1948—1999) — кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри мови.
 Федик Теодор (1873—1949) — український канадський народний поет.
 Федик Ярослав (1916—1981) — український військовик, діяч УПА, лицар Золотого хреста бойової заслуги 1 класу.

Українські прізвища